Le Gua est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Le Gua, une commune française du département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Le Gua, une commune française du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Le Gua, un quartier de Rodez, dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie.